L'espressione Orgoglio gay in italiano può essere usata in due significati differenti:

 La fierezza di essere quel che si è, da parte delle persone omosessuali. Traduce l'inglese gay pride: qui la parola pride non va intesa nel senso italiano di "arroganza" bensì nel senso di: "opposto della vergogna".
 La marcia dell'orgoglio omosessuale che si svolge in tutto il mondo attorno al 28 di giugno, in commemorazione dei moti di Stonewall. Traduce impropriamente l'inglese Gay pride parade.